Кубок Либертадорес 2015 () – 56-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ и пройдёт с 3 февраля по 5 августа 2015 года. Титульным спонсором турнира с 2013 года является корпорация по производству автомобильных шин Bridgestone, подписавшая контракт с КОНМЕБОЛ на 5 лет. Победитель турнира примет участие в Рекопе Южной Америки 2016, а лучшая южноамериканская команда — в клубном чемпионате мира 2015.

Формат 
В турнире принимают участие 38 команд, представляющие 11 ассоциаций. Победитель Южноамериканского кубка 2014 «Ривер Плейт» уже получил место в Кубке Либертадорес благодаря победе в чемпионате Аргентины 2014 (Финаль), поэтому «Бока Хуниорс», полуфиналист ЮАК-2014 и лучшая аргентинская команда в турнире помимо «Ривер Плейта», получила право оспорить одно из уже выделенных для Аргентины мест с «Велес Сарсфилдом».

В первом этапе участвуют 12 команд (по 1 команде от каждой страны, 2 — от Аргентины). 6 победителей первого этапа и 26 команд, напрямую попавших в групповой этап, составляют во втором этапе 8 групп по 4 команды. 2 лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. Финал состоит из 2 матчей.

Также клубам разрешено увеличивать количество игроков в заявке с 25 до 30, но с одним условием: клубы, участвующие в первом этапе, могут заявить только 25 игроков. 6 команд, которые пройдут в групповой этап, могут дозаявить еще 5 игроков. Команды, попавшие в групповой этап напрямую, включают в заявку 30 игроков. После окончания группового этапа и далее до четвертьфинала могут произойти изменения в заявке клубов.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 2 декабря 2014 года в Луке (Парагвай).

Для первого этапа 12 команд были распределены по шести парам, в которые попало по одной команде из Корзины 1 и Корзины 2, при этом первая принимает ответный матч дома.

Для второго этапа 32 команды были распределены по восьми группам по 4 команды из каждой из 4 корзин. Команды из одной ассоциации из 1-й и 2-й корзины не могли попасть в одну группу. Однако каждый из победителей первого этапа, который не был известен во время жеребьёвки, может попасть в одну группу с командой из своей ассоциации.

Первый этап 

Первые матчи прошли 3-5 февраля, ответные — 10-12 февраля 2015 года.

|}

Второй этап 

6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Жребий.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Посев перед плей-офф

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы 

 Порядок матчей основан на посеве команд — команда с большим посевом проводит ответный матч дома.

Полуфиналы 

 Порядок матчей основан на посеве команд — команда с бо́льшим посевом проводит ответный матч дома.

Финал 

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Клубный чемпионат мира по футболу 2015
 Южноамериканский кубок 2015
 Рекопа Южной Америки 2016

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь 

Кубок Либертадорес 2015